Појам Црвено језеро може да се односи на:

 Црвено језеро (Чукотка), језеро у Русији
 Црвено језеро (Минесота), језеро у Сједињеним Америчким Државама
 Црвено језеро (Хрватска), језеро у Хрватској